Neutral Milk Hotel — музыкальный коллектив из США, основанный в 1991 году Джеффом Мэнгамом и исполнявший эклектичный lo-fi/психоделический фолк. Группа известна своими экспериментами со звуком, абстрактными поэтичными текстами и широким разнообразием используемых инструментов.

Несмотря на то, что широкой известности ансамбль так и не добился, он приобрел узкий круг поклонников в андеграундной музыкальной среде и пользовался благосклонным отношением со стороны критиков. Самый известный альбом группы, In the Aeroplane over the Sea, неоднократно попадал в различные «списки лучших альбомов», составленные такими электронными изданиями, как Pitchfork Media, Slant Magazine и рядом других.

Невзирая на рост известности коллектива, в 1999 году Мэнгам разочаровался в проекте и распустил ансамбль. Свою роль в этом сыграл и произошедший с ним нервный срыв.

В ноябре 2011 года был выпущен бэк-каталог группы. Два студийных альбома и несколько EP и синглов, включавших ранее не издававшиеся песни, распространялись через специальный сайт walkingwallofwords.com. 29 апреля 2013 года группа объявила о воссоединении; был анонсирован гастрольный тур..

Дискография 
 Everything Is (EP) (1994)
 On Avery Island (1996)
 In the Aeroplane Over the Sea (1998)
 Ferris Wheel On Fire (EP) (2011)

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1998 году
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2013 году
Музыкальные коллективы из Луизианы
Инди-рок-группы США
Лоу-фай-группы
Нойз-рок-группы
Исполнители Domino Recording Company
Исполнители Merge Records
Исполнители The Elephant 6 Recording Company